Zacchi peut faire référence à :

   (vers 1407 – avant 1476), peintre italien ;
 Zaccaria Zacchi (1473-1544), peintre, sculpteur et ingénieur ;
 Giovanni Zacchi (1512-), médailleur, sculpteur, architect ;
 Giovanni Zacchi (-1565), médailleur, sculpteur ;
 Giovanni Zacchi (1884–1966) ;
 Jean-Marie Zacchi (1944-), peintre français.

Références